Пердика (; ) може да се отнася за:

Царе на Древна Македония:
 Пердика I, основател на Древна Македония, цар 700-678 пр.н.е.
 Пердика II, македонски цар 450/454–413 пр.н.е.
 Пердика III, македонски цар 365–359 пр.н.е.

Други:

 Пердика (диадох), от първите диадохи, приятел на Александър Велики
 Пердика (генерал) (+ 321 пр.н.е.), генерал при Евмен
 Пердика (Ефес), апостолски протонотар на Ефес